Joßgrund bezeichnet:

 Amt Joßgrund, ein historisches Amt im Kurfürstentum Mainz

Siehe auch:
 Jossgrund, Gemeinde in Hessen